1561 км, 1561-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1561 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога (Краснодарский край). Код 520418
 1561 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Свердловская область). Код 259576